NOS — нідерландський телеканал ().
 NOS — фермент синтаза оксиду азоту ().